San Pedro es el nombre de las siguientes localidades argentinas de la provincia de Santiago del Estero:

San Pedro, localidad extendida entre la provincia de Catamarca, y la provincia de Santiago del Estero.
San Pedro, localidad del Departamento Juan Francisco Borges.
San Pedro, localidad del Departamento Choya.
San Pedro, localidad del Departamento Jiménez.